Bodegas Marqués del Mérito, actualmente (2020) integrada en las Bodegas y Viñedos Diez-Mérito S.L., fue una empresa bodeguera, situada en Jerez de la Frontera (provincia de Cádiz).

Historia
En el último tercio del siglo XIX, se fundó las bodegas de crianza, producción y exportación de vinos de Jerez denominadas Marqués del Mérito, cuando en sociedad comanditaria, José María López de Carrizosa y Garvey, II marqués del Mérito (Jerez de la Frontera, 1862-1927) y “Alberto Romero y Cía” compraron la bodega y los vinos del marqués de Misa.

Propiedad actual 

En 1970, la empresa fue adquirida por “Díez Hermanos” a medias con “Croft Jerez S. A.” creando la firma Díez-Mérito, posteriormente “Rumasa” compró esta bodega y en 1985, tras la expropiación del grupo de Ruiz Mateos, se vendió al grupo de Marcos Eguizabal.

En marzo de 2016, la familia jerezana Espinosa, adquirió las bodegas, constituyendo Bodegas y Viñedos Diez- Mérito S.L.

Producción 

Sus bodegas tras diversas ubicaciones, se domicilió en la calle Arcos de Jerez de la Frontera. Entre sus marcas destacan los jereces Quina Marques del Mérito, La Reina de España y la manzanilla Marqués del Méritos; además de las marcas de finos, olorosos y amontillados que había pertenecido al Marqués de Misa.

Actividades 

Además de la producción de vino, la empresa Bodegas y Viñedos Diez- Mérito S.L. organiza actividades para dar a conocer sus bodegas y caldos y nuevos usos como los culinarios con catas comentadas y organización de celebraciones.

Situación 

La bodega está situada en la calle Diego Fernández Herrera nº 4 de Jerez de la Frontera, a cien metros de la estación de autobuses y la estación de tren.

Referencias 

Bodegueros y vinateros del Marco de Jerez